bleke bergspanner
 bruine bergspanner
 groene bergspanner